Zehle ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Zehle (1876–1940), deutscher bildender Künstler (Gemälde, Kleinplastiken, Medaillen) und engagierter Tierschützer (Elbebiber)
 Georg Zehle (1882–1945), deutscher Politiker (DVP)
 Sibylle Zehle (* 1947), deutsche Publizistin
 Wilhelm Zehle (1876–1956), deutscher Komponist und Dirigent